Wylie is een vorm van romanisatie van het Tibetaans schrift.

Geschiedenis 
In 1959 ontwikkelde Turrell Wylie een procedure om het Tibetaans alfabet in het Latijnse om te zetten. Het is de meest gebruikte standaardisatie onder tibetologen. Een verdergaande romanisatie is afkomstig van de Tibetan and Himalayan Library, vaak afgekort met de oorspronkelijke naam THDL.

Medeklinkers

Klinkers

Zie ook 
 Tibetaanse literatuur
 Tibetaans pinyin
 Tibetaans schrift

Externe link 
 het Wyliealfabet met Tibetaanse alfabet

Romanisatievorm
Taalkunde
Tibetaans